Ali Bou Hassoun Essemlâli, ancien dirigeant de la zaouïa d'Illigh ;
 Lamya Essemlali (née en 1979), militante écologiste française.